Arellano Félix ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamín Arellano Félix (* 1952), mexikanischer Drogenhändler
 Enedina Arellano Félix (* 1961), mexikanische Drogenhändlerin
 Ramón Arellano Félix (1964–2002), mexikanischer Drogenhändler